52500 Kanata – asteroide della fascia principale
 Kanata – quartiere di Ottawa
 Kanata – centro abitato dell'Indonesia